Этуаль де Бессеж () — шоссейная велогонка, с 1971 года ежегодно проводящаяся во французской коммуне Бессеж, департамент Гар.

История 
Впервые была организована 1971 году по инициативе Роланда Фангиля, президента Union Cycliste Bessèges как однодневная гонка. С 1974 года становится многодневной продолжительность от четырёх до восьми этапов. С 1990 года состоит из пяти этапов. С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour и имеет категорию 2.1. 

Первая из ряда французский велогонок, проходящих в феврале на юге страны (Тур Средиземноморья, Тур дю От-Вар, Тур Прованса) и зачастую используется французскими командами для подготовки к Париж — Ницце, проводимой в начале марта.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Этуаль де Бессеж на CyclingArchives
 Этуаль де Бессеж на CQranking
 Этуаль де Бессеж на Memoire du cyclisme
 Этуаль де Бессеж на FirstCycling 

Велогонки во Франции
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1971 года